Choiseul (eiland), een eiland van de Salomonseilanden
 Choiseul (provincie), een provincie van de Salomonseilanden
 Choiseul (Haute-Marne), een gemeente in het Franse department Haute-Marne
 Choiseul (kwartier), een bestuurlijke eenheid van Saint Lucia
 Choiseul (Saint Lucia), de hoofdstad van dat kwartier
 Choiseul Sound, zeestraat tussen de Falklandeilanden
 Etienne François de Choiseul (1719-1785), Frans officier, diplomaat en staatsman